Emin Agalarov – imprenditore e cantante russo
 Gamid Agalarov – calciatore russo
 Kamil' Agalarov – ex calciatore russo
 Ruslan Agalarov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico